

Geografia

Austria 
 Hard – gmina targowa w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja

Szwajcaria 
 Hard – dzielnica Zurycha

Inne 
 Hard – album Jagged Edge
 Hard – singel Rihanny
 Hard Boiled – mini-seria komiksowa
 Hard bop – odmiana stylu muzycznego 
 Hard Candy  
 Hard dance – grupa stylów muzyki
 Hard house – podgatunek muzyki house
 Hard Luck Hero -japoński film
 Hard Rain – album Boba Dylana
 Hard rock – gatunek muzyki rockowej
 Hard Rock Cafe – brytyjska sieć restauracji
 Hard Rock Hallelujah – piosenka 
 Hard science fiction – podgatunek fantastyki
 Hard to Die – amerykański film
 Hard to Kill 
 Hard trance – gatunek muzyki
 Hard Truck: 18 Wheels of Steel – symulacyjna gra komputerowa
 Hard-Fi – brytyjska grupa muzyczna

Osoby 
 Darlene Hard – amerykańska tenisistka
 Gerhard Hard – niemiecki geograf
 Gideon Hard – amerykański polityk

Zobacz też 
 Haardt
 Hardt
 Hart
 Harth
 Rage Hard